Wiera Walerjeuna Łapko, biał. Вера Валер'еўна Лапко (ur. 29 września 1998 w Mińsku) – białoruska tenisistka, mistrzyni juniorskiego Australian Open 2016 w grze pojedynczej dziewcząt.

Kariera tenisowa 
W rozgrywkach zawodowych zadebiutowała w marcu 2014 roku, w turnieju ITF, w tureckiej miejscowości Antalya.

W parze z Terezą Mihalíkovą osiągnęła finały US Open 2014 i Wimbledonu 2015 w grze podwójnej dziewcząt. W 2016 roku została mistrzynią Australian Open w grze pojedynczej dziewcząt, pokonując w finale swoją deblową partnerkę, Terezę Mihalíkovą.

Tenisistka jest także reprezentantką kraju w rozgrywkach Pucharu Billie Jean King.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Wiera Łapko nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 4 (0–4)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (1)

Gra podwójna (2)

Bibliografia 

Białoruskie tenisistki
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Ludzie urodzeni w Mińsku
Urodzeni w 1998